Keriya peut faire référence à :
 Keriya, une ville de la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine,
 Keriya, une rivière de cette même région et traversant la ville homonyme.